Ordet rosa bruges i betydninger:
 Rosa (farve) – en lyserød farvenuance
 Rose – blomster af slægten Rosa

Personer med navnet Rosa
 Rosa Luxemburg – en polsk-tysk socialist
 Rosa Parks – et forbillede for afro-amerikanernes borgerrettighedsbevægelse
 Rosa Lund – Medlem af Folketinget for Enhedslisten
 Rosa Gjerluff Nyholm - dansk tv-vært
 Rosa Price - dansk/engelsk danserinde
 Rosa Sjanina - sovjetisk skarpskytte
 Don Rosa – en berømt tegner af Anders And

Se også
 ROSA – Dansk Rock Samråd
 Rosa Fonden – en fond der støtter børn og unge